Seznam dílů seriálu Doktor Martin může být:
 Seznam dílů britského seriálu Doktor Martin – seznam dílů seriálu Doktor Martin, vysílaného britskou stanicí ITV od roku 2004
 Seznam dílů českého seriálu Doktor Martin – seznam dílů seriálu Doktor Martin, vysílaného Českou televizí od roku 2015